Протокол Фиата — Шамира — это один из наиболее известных протоколов идентификации с нулевым разглашением (Zero-knowledge protocol). Протокол был предложен Амосом Фиатом () и Ади Шамиром ()

Пусть А знает некоторый секрет s. Необходимо доказать знание этого секрета некоторой стороне В без разглашения какой-либо секретной информации. Стойкость протокола основывается на сложности извлечения квадратного корня по модулю достаточно большого составного числа n, факторизация которого неизвестна.

Описание протоколa 

A доказывает B знание s в течение t раундов. Раунд называют также аккредитацией. Каждая аккредитация состоит из 3х этапов.

Предварительные действия 
 Доверенный центр Т выбирает и публикует модуль , где p, q — простые и держатся в секрете.
 Каждый претендент A выбирает s взаимно-простое с n, где . Затем вычисляется V. V регистрируется T в качестве открытого ключа A

Передаваемые сообщения (этапы каждой аккредитации) 
 AB : 
 AB : 
 AB :

Основные действия 
Следующие действия последовательно и независимо выполняются t раз. В считает знание доказанным, если все t раундов прошли успешно.
 А выбирает случайное r , такое, что  и отсылает  стороне B (доказательство)
 B случайно выбирает бит e (e=0 или е=1) и отсылает его A (вызов)
 А вычисляет у и отправляет его обратно к B. Если e=0, то , иначе  (ответ)
 Если y=0, то B отвергает доказательство или, другими словами, А не удалось доказать знание s. В противном случае, сторона B проверяет, действительно ли  и, если это так, то происходит переход к следующему раунду протокола.

Выбор е из множества {0,1} предполагает, что если сторона А действительно знает секрет, то она всегда сможет правильно ответить, вне зависимости от выбранного e. Допустим, что А хочет обмануть B. В этом случае А, может отреагировать только на конкретное значение e. Например, если А знает, что получит е=0, то А следует действовать строго по инструкции и В примет ответ. В случае, если А знает, что получит е=1, то А выбирает случайное r и отсылает  на сторону В, в результате получаем нам нужное . Проблема заключается в том, что А изначально не знает какое e он получит и поэтому не может со 100 % вероятностью выслать на сторону В нужные для обмана r и х ( при e=0 и  при e=1). Поэтому вероятность обмана в одном раунде составляет 50 %.
Чтобы снизить вероятность жульничества (она равна ) t выбирают достаточно большим (t=20, t=40). Таким образом, B удостоверяется в знании А тогда и только тогда, когда все t раундов прошли успешно.

Пример 
 Пусть доверенный центр выбрал простые p=683 и q=811, тогда n=683*811=553913. А выбирает s=43215.
Откуда 
 A выбирает r=38177 и считает 
 Если B отправил e=0, то A возвращает y=38177. Иначе, A возвращает 
 Проверка B: 
Если e было равно 0, то  Подтверждено.

Иначе, 

и  Подтверждено.

Литература 
 
 

Доказательства с нулевым разглашением